Friedrich von Wevelinghoven ist der Name folgender Personen:

 Friedrich I. von Wevelinghoven (1317–1329), Herr von Wevelinghoven
 Friedrich II. von Wevelinghoven (vor 1363–1428), Sohn von Wilhelm I. von Wevelinghoven